55-й выпуск  Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка была запланирована на даты с 11 по 17 марта 2020 года в рамках Мирового тура UCI 2020, однако из-за пандемии коронавируса была проведена с 7 по 14 сентября 2020 года.  Победу одержал британский  велогонщик Саймон Йейтс, из команды Mitchelton–Scott .

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 19 команд категории UCI WorldTeam. Также организаторы пригласили 6 ProTeams команд. Всего на старт соревнования вышли 175 гонщиков из них 152 финишировали.

Список участников с результатами

Маршрут 
Гонка состояла из 8 этапов общей протяженностью 1309 километров. Последний этап проходил в формате индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тиррено — Адриатико 2020 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2020 год в велоспорте
Спорт в Италии в 2020 году
Март 2020 года